El término red puede hacer referencia a:

Instrumentos 
 Red (aparejo).
 Red de pesca, malla para pesca masiva en lagos y mares.

Transporte y comunicaciones 

 Red de área local inalámbrica (WLAN), sistema de comunicación inalámbrico flexible.
 Red de computadoras, conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí.
 Red de fibra óptica, red que se emplean en telecomunicación
 Red de frecuencia única, tipo de radiodifusión donde distintos transmisores emiten la misma señal en el mismo canal de frecuencia.
 Red de telecomunicación, sistema de comunicación para envío de información.
 Red de transporte, sistema de transporte de personas u otros elementos.
 Red neuronal artificial, modelos matemáticos, computacionales, ideales de una empleados en estadística, psicología cognitiva, e inteligencia artificial.
 Red por radio, red inalámbrica que emplea la radiofrecuencia como medio de unión de las diversas estaciones de la red.
 Red social, estructuras sociales compuestas por varios grupos de personas que tienen uno o más tipo de relaciones entre sí.
 Red telefónica conmutada, conjunto de elementos para enlazar a voluntad dos equipos terminales
 Topología de red, familia de comunicación usada por los computadores que conforman una red para intercambiar datos.
 Red Metropolitana de Movilidad, sistema de transporte en la ciudad de Santiago de Chile.
 Red Concepción de Movilidad, sistema de transporte en la ciudad de Concepción (Chile).

Electricidad 

 Red eléctrica, circuito por el cual se transmite energía eléctrica.

Física 
 Redes de Bravais; en geometría y cristalografía, disposición periódica de átomos.
 Red de difracción, componente óptico con un patrón regular, que divide (difracta) la luz en varios haces.
 Red de espín, tipo de diagrama que puede usarse para representar estados e interacciones entre partículas y campos.
 Red de monitoreo, sistema compuesto por: Sensores de la variable física que se quiere monitorizar

Matemáticas 

 Red matemática; en matemáticas, generalización del concepto de sucesión, de modo que no necesariamente tenga un número numerable de elementos.
 Red (grupo); en geometría y teoría de grupos, una red o retículo en Rn es un subgrupo discreto de Rn que genera el espacio vectorial Rn de los números reales.
 Red de Petri, representación matemática o gráfica de un sistema a eventos discretos 
 Red de flujo, grafo dirigido donde existen dos vértices especiales

Biología 
 Red neuronal, cúmulo de neuronas físicamente interconectadas cuya actividad ayuda a definir un circuito reconocible en el sistema nervioso.

Cine y televisión 

 Red, película de 2003 protagonizada por Bruce Willis, y basada en la historieta del mismo nombre.
 Red, película de 2008 protagonizada por Brian Cox.
 Red, película de animación de Pixar de 2022.
 La Red, canal de televisión de Chile.
 La Red, canal de televisión de Uruguay.
 Red TV, antigua denominación del canal de televisión Global del Perú.
 Red+, canal de televisión de Colombia.
 La red, programa de televisión colombiano
 La Red TV, canal de televisión de Guatemala.
 La Red, película protagonizada por Sandra Bullock.
 La Red, serie de televisión basada en la película anterior.
 Red de mentiras (título original Body of Lies) es una película estadounidense de espionaje del año 2008

Música 

 Red, banda de rock estadounidense.
 Red, álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo King Crimson publicado en 1974.
 Red, álbum de estudio de la banda británica de dance pop The Communards publicado en 1985.
 Red, álbum de la cantante y compositora estadounidense de música country Taylor Swift publicado en 2012.
 Red, canción de la cantante y compositora anterior.

Otros artículos en Wikipedia 

 Movimiento RED, partido político español.
 Product Red, marca de productos de diversas compañías cuyos beneficios van, en parte, a causas humanitarias.
 Red o Retired Extremely Dangerous (en español, ‘Retirado Extremadamente Peligroso’); historieta de la editorial DC Comics.
 Red de abastecimiento de agua potable, sistema de obras de ingeniería, concatenadas que permiten llevar agua hasta la vivienda.
 Red de drenaje, red natural de transporte gravitacional de agua, sedimento o contaminantes, formada por ríos, lagos, etc.
 Red de espionaje.
 Red Entertainment, empresa japonesa especializada en el desarrollo de videojuegos y animación.
 Red semántica, forma de representación de un conocimiento lingüístico, en que la interrelación entre los términos se describe por medio de un grafo.
 Red de rumbos, especie de retícula sobre los mapas portulanos.
 Red de venta, Forma de venta multinivel, al principal se le conoce como líder de grupo, y cada integrante del grupo a su vez tiene su propio sub-grupo, se forma una cadena tal que se asemeja a una Red, la forma de ganancia es por comisión, siendo el líder principal quien gana una comisión de todos los implicados.
 Sociedad red, concepto sociológico.

Enlaces externos